Spojení Zlatá Praha může znamenat:

 Praha zlatá – pochvalný přívlastek města Prahy, podle tradice pochází z doby panování Karla IV. nebo Rudolfa II.
 Zlatá Praha (časopis) – český časopis vydávaný v letech 1864–1865 a 1884–1929
 Zlatá Praha (festival) – mezinárodní televizní festival pořádaný od roku 1964
 Zlatá Praha (rádio) – české rádio (dříve 97.2 FM, v roce 2012 vysílání obnoveno na internetu)
 Zlatá Praha (pochod) – pochodová skladba Františka Kmocha
 Společnost Zlatá Praha
 Zlatá Praha – značka piva ukrajinského pivovaru Oboloň
 Zlatá Praha – restaurace v hotelu InterContinental
 Zlatá Praha – projekt československého dálkového letounu z 20. let 20. století určeného k pokusu o přelet Atlantského oceánu, pozdější Aero A-35.

Reference

Externí odkazy